Mølmark kan henvise til:
 Mølmark (Broager) – bebyggelse i Broager Sogn i Sønderborg Kommune
 Mølmark (Sørup) – landsby i ved Sørup i Angel i Sydslesvig